Грегори Дэниел (; род. , Денвер, Колорадо, США) — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду . Чемпион США в групповой гонке (2016).

Карьера

Достижения 

 2011
 1-й  - Чемпион США по трековым гонкам в командной гонке преследования
 2011
 1-й  - Чемпион США по шоссейному велоспорту среди юниоров в индивидуальной гонке
 2013
 1-й на этапе 3  Arden Challenge
 2015
 1-й  на Tour of Utah - ГрК  
 Чемпионат США по шоссейному велоспорту в категории U-23
 2-й в групповой гонке
 3-й в индивидуальной гонке
 2016
 1-й  - Чемпион США в групповой гонке
 1-й  на Tour de Beauce - ГК 
 1-й на этапе 5
 1-й на этапе 1 (ТTT) Olympia's Tour

Ссылки 
 
 
 
 

Велогонщики США